Cerro Huayna Potosí kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Nevado Huayna Potosí, berg, La Paz, 
 Cerro Huayna Potosí (berg i Oruro), 

Robotskapade Boliviaförgreningar